Nederlander ist der Familienname folgender Personen:

 Gladys Nederlander (1925–2008), US-amerikanischer Theater- und Fernsehproduzent

 Robert Elliot Nederlander (* 1933), US-amerikanischer Theaterbesitzer, Anwalt und Sportfunktionär

Nederlander steht für:
 Nederlander Organization, US-amerikanischer Betreiber von Theatern und Musikstätten 
 David T. Nederlander Theatre, Theater am Broadway

De Nederlander steht für:
 De Nederlander (Tageszeitung), niederländische Tageszeitung 
 De Nederlander (Schiff, 1823), Dampfschiff auf dem Rhein
 De Nederlander, anderer Name für Freya (Schiff, 1905), Seitenraddampfer